Murmur kan hentyde til flere artikler:

 Murmur (film) - dansk film fra 1992
 Murmur (album) - debutalbummet fra R.E.M.
 Speaker Bite Me - dansk rockband fra 1990'erne, der spillede sammen under navnet Murmur